Welden (Augsburg), een gemeente in de Duitse deelstaat Beieren
Welden (Oudenaarde), een dorp in de Belgische provincie Oost-Vlaanderen
Kasteel van Welden, kasteel bij Zevergem